Джош Моррис:  (род. 1986) — австралийский игрок в регбилиг.
 Моррис, Джош (род. 1991) — английский футболист.